Bottura ist der Familienname folgender Personen:
 Massimo Bottura (* 1962), italienischer Koch
 Oprando Bottura (1896–1961), italienischer Speerwerfer